Werner Strub ist der Name folgender Personen:

* Werner Strub (Heimatforscher) (1888–1950), Schweizer Heimatforscher und Lehrer
 Werner Strub (Lehrer) (1910–1988), Schweizer Botaniker, Lehrer und Politiker (CVP) 
 Werner Strub (Maskenbildner) (1935–2012), Schweizer Maskenbildner